Нетушил — фамилия:

 Нетушил, Анатолий Владимирович (1915—1998) — советский учёный-электротехник.
 Нетушил, Иван Вячеславович (1850—1928) — русский филолог, историк.